Князь Фёдор Ю́рьевич Шу́йский (умер после 1472) — сын князя Юрия Васильевича. Князь Шуйский и Суздальский в 1446—1447. Фёдор во времена Василия II Васильевича Тёмного владел Суздалем вместе со своим братом Василием.

Во время борьбы Василия Тёмного с Дмитрием Шемякой Фёдор Юрьевич с братом Василием принял сторону последнего. По заключенному с Дмитрием Шемякой договору, Федор Юрьевич с братом Василием получили Суздальскую землю и право прямых сношений с Ордой. Но Тёмный взял верх над Шемякой, и Юрьевичи должны были смириться перед ним.

После смерти Василия Тёмного Фёдор перешёл на службу Ивану III. Благодаря этому ему удалось получить расположение московского князя.

В 1463 году Фёдор Юрьевич, воевода Ивана III, был послан на помощь псковичам для обороны от ливонцев. Благодаря победе приобрёл популярность среди псковичей. По просьбам горожан Фёдор Юрьевич назначен наместником Пскова. В 1472 поссорился с псковичами (предположительно, причиной был спор из-за дележа добычи, захваченной псковичами в битве при Шелони; так как Федор Юрьевич не участвовал в битве сам, псковичи не поделились с ним трофеями) и покинул город.

Примечания

Дети 
 Василий Федорович Шуйский.

Персоналии по алфавиту
Умершие в 1476 году
Федор Юрьевич